Amt Eider steht für folgende Ämter in Schlswig-Holstein:

 Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
 Amt Obere Eider

Siehe auch:
 Amt Eiderkanal